Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 18 по 19 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 51 спортсмен из 45 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 29   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004